EFV ist die Abkürzung für

 Efavirenz, ein Virostatikum, das bei einer HIV-Infektion mit anderen Virustatika in der antiviralen Kombinationsbehandlung eingesetzt wird
 Eidgenössische Finanzverwaltung, jene zentrale Stelle in der Schweiz, die sich mit allen Aspekten des staatlichen Finanzhaushaltes befasst
 Expeditionary Fighting Vehicle, ein nie gebautes Amphibienfahrzeug des United States Marine Corps
Equines Foamyvirus, ein bei Pferden auftretendes apathogenes Retrovirus

EFV

en:EFV